Spendou je priimek več znanih Slovencev:
 Anton Spendou (1739—1813), duhovnik, reformator šolstva in teološki pisec
 Jožef Spendou (1757—1840), duhovnik, reformator šolstva in teološki pisec

Glej tudi 

 priimek Špendov
 priimek Špendal

Zunanje povezave